Mallory Burdette era la detentrice del titolo, ma quest'anno ha partecipato al Southern California Open 2013.

Il singolare femminile  del torneo di tennis Odlum Brown Vancouver Open 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Johanna Konta che ha battuto in finale Sharon Fichman 6–4, 6–2.

Teste di serie 

  Hsieh Su-wei (primo turno)
  Kimiko Date-Krumm (quarti di finale)
  Misaki Doi (secondo turno)
  Julia Glushko (secondo turno)

  Kurumi Nara (semifinali)
  Maryna Zanevs'ka (quarti di finale)
  Sharon Fichman (finale)
  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Odlum Brown Vancouver Open 2013